Primera División 1985-1986 (Spagna) – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 1985-1986 (Argentina) – edizione del campionato argentino di calcio